Zelená linie má několik významů:
 Zelená linie (Kypr) – hraniční linie mezi republikou Kypr a Severokyperskou tureckou republikou
 Zelená linie (Izrael) – hranice, v jejichž rámci bylo v roce 1949 uzavřeno příměří mezi Izraelem a jeho sousedy: Sýrií, Jordánskem a Egyptem
 Zelená linie (Libanon) – demarkační linie v Libanonu mezi křesťanskými a muslimskými milicemi v Bejrútu během Libanonské občanské války